Флавий Юлий Саллюстий () — государственный деятель Римской империи первой половины IV века, консул 344 года.

Биография 
Саллюстий был военным, занимал должность магистра пехоты. В 344 году был назначен консулом вместе с Домицием Леонтием. Саллюстий был признан в течение всего года на Востоке империи, в то время как на Западе до апреля мая-консулом значился Флавий Боноз.

Разночтения в исторических источниках породили три мнения насчет личности консула 344 года:
 Боноз и Саллюстий — одно и то же лицо — Флавий Саллюстий Боноз.
 Боноз и Саллюстий — два магистра армии, получившие консульский титул один за другим.
 Саллюстий — магистр пехоты, Боноз — не поддающийся идентификации тезка магистра конницы Боноза (упоминающего в другом источнике, 347 год.).

Примечания

Литература 
 
 Bagnall R.S., Cameron A., Schwarts S.R., Worp K.A. Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, Georgia, 1987. P. 222 ISBN 155540099X ISBN 9781555400996
 Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 59.

Военные магистры